Натуральне число 119
 119 рік до нашої ери
 119 рік нашої ери